Футбольная лига в сезоне 2017/18 () — 119-й сезон с момента основания Футбольной лиги Англии. Турнир объединяет в себе три дивизиона: Чемпионшип, Первую и Вторую лиги (второй, третий и четвёртый дивизионы в системе футбольных лиг Англии соответственно). Сезон начнётся 5 августа 2017 года и завершится 5 мая 2018 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Из Премьер-лиги 
 Выбыли в Чемпионшип
 Халл Сити
 Мидлсбро
 Сандерленд

Из Чемпионшипа 
 Вышли в Премьер-лигу
 Ньюкасл Юнайтед 
 Брайтон энд Хоув Альбион 
 Хаддерсфилд Таун
 Выбыли в Лигу один
 Ротерем Юнайтед
 Уиган Атлетик
 Блэкберн Роверс

Из Лиги один 
 Вышли в Чемпионшип
 Шеффилд Юнайтед
 Болтон Уондерерс
 Миллуолл
 Выбыли в Лигу два
 Честерфилд
 Ковентри Сити 
 Суиндон Таун
 Порт Вейл

Из Лиги два 
 Вышли в Лигу один
 Плимут Аргайл
 Донкастер Роверс
 Портсмут
 Блэкпул
 Выбыли в Национальную лигу
 Лейтон Ориент
 Хартлпул Юнайтед

Из Национальной лиги 
 Вышли Лигу два
 Линкольн Сити
 Форест Грин Роверс

Лиги

Чемпионшип

Турнирная таблица

Лига один

Турнирная таблица

Лига два

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2017
Англия
Футбольная лига